Santotís es la capital del municipio de Tudanca (Cantabria, España). En el año 2008 contaba con una población de 18 habitantes (INE). La localidad se encuentra a 450 msnm, y a 96 km de la capital cántabra Santander.

Localidades de Tudanca
Capitales municipales de Cantabria